

Земсько () — село в гміні Бледзев Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Земсько () — село в гміні Ґраново Ґродзиського повіту Великопольського воєводства

 Земсько () — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства